Kalligramma — викопний рід сітчастокрилих комах вимерлої родини Kalligrammatidae, що існував у пізній юрі та ранній крейді (165—122 млн років тому). Скам'янілі відбитки представників роду знайдені у Німеччині, Великій Британії, Казахстані та Китаї. За зовнішнім виглядом та способом життя представники роду схожі на сучасних денних метеликів, хоча не мають з ними родинних зв'язків. У Kalligramma були крила, що схожі на крила метеликів. У деяких видів на крилах були візерунки, що нагадують очі хребетних, що призначені для відлякування хижаків.

Види 
 Kalligramma albifasciatum
 Kalligramma brachyrhyncha
 Kalligramma circularia
 Kalligramma delicatum
 Kalligramma elegans
 Kalligramma flexuosum
 Kalligramma haeckeli
 Kalligramma jurarchegonium
 Kalligramma liaoningense
 Kalligramma multinerve
 Kalligramma paradoxum
 Kalligramma roycrowsoni
 Kalligramma sharovi

Філогенія 
Еволюційні зв'язки роду у родині Kalligrammatidae:

Оригінальна публікація 
 J. Walther. 1904. Die Fauna der Solnhofener Plattenkalke, bionomisch betrachtet. Denkschriften der Medicinisch-Naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Jena 11:135-214

Примітки 

Викопні комахи
Сітчастокрилі
Роди комах